1989 Голяма награда на Франция е 39-о за Голямата награда на Франция и седми кръг от сезон 1989 във Формула 1, провежда се на 9 юли 1989 година на пистата Пол Рикар, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Франция